USS Lake Erie war der Name mehrerer Schiffe der United States Navy:

 USS Lake Erie (1917), ein Frachtschiff, gesunken 1919
 USS Lake Erie (CG-70), ein Lenkwaffenkreuzer der Ticonderoga-Klasse, in Dienst seit 1993

Lake Erie
USS